

Diritto 
 Double jeopardy – principio della Common Law in base al quale un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato

Cinema 
Detective G. sezione criminale (Double Jeopardy) – film del 1955 diretto da R.G. Springsteen
Double Jeopardy – film del 1970 diretto da Ralph Senensky e Virgil W. Vogel
Testimonianza pericolosa o Doppio rischio (Double Jeopardy) – film del 1992 diretto da Lawrence Schiller
Colpevole d'innocenza (Double Jeopardy) – film del 1999 diretto da Bruce Beresford
Il caso Thomas Crawford (Fracture) – film del 2007 diretto da Gregory Hoblit

Letteratura 
Minaccia cosmica (Double Jeopardy) – romanzo di Fletcher Pratt del 1952, n. 5 de I Romanzi del Cosmo
Domani sarai colpevole  (Double Jeopardy) – romanzo di Edwin Lanham, n. 584 de Il Giallo Mondadori

Televisione 
Senza appello (Double Jeopardy) – film per la televisione del 1996 diretto da Deborah Dalton
 Doppio azzardo (Double Jeopardy) – episodio della quinta stagione di Highlander
 Doppio pericolo (Double Jeopardy) – episodio della prima stagione de I Colby
 Doppio processo (Double Jeopardy) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 Doppio rischio (Double Jeopardy) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1
 La grande sfida (Double Jeopardy) – episodio della quinta stagione di Beverly Hills 90210
 La sosia e la cantante (Double Jeopardy) – episodio della terza stagione di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman
 Lo spettacolo continua (Double Jeopardy) – episodio della seconda stagione di Magnum, P.I.
 Quinto emendamento (Double Jeopardy) – episodio della nona stagione de La signora in giallo
 Regolamento di conti (Double Jeopardy) – episodio della nona stagione di Baywatch

Note